

Geografia

Fiumi 
 Blackwater – fiume inglese che scorre nella contea dell'Essex e sfocia nel Mare del Nord
 Munster Blackwater – fiume dell'Irlanda, che scorre nelle contee di Kerry, Cork e Waterford
 Ulster Blackwater – fiume dell'Irlanda, che scorre nelle contee di Armagh, Tyrone e Monaghan
 Leinster Blackwater – fiume dell'Irlanda, che scorre nelle contee di Cavan e Meath
 Enfield Blackwater – fiume dell'Irlanda, che scorre nelle contee di Kildare e Meath

Località 
 Blackwater – area mineraria australiana, nel Queensland
 Blackwater – città degli Stati Uniti d'America, nella contea di Pinal, Arizona
 Blackwater – comune degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Cooper, Missouri

Altro 
 Blackwater USA (Blackwater Worldwide) – compagnia militare privata statunitense
 Blackwater – singolo dei Rain Tree Crow del 1991